Текаб (, , ) — город на северо-западе Ирана, в провинции Западный Азербайджан. Административный центр шахрестана Текаб.

География 
Город находится в юго-восточной части Западного Азербайджана, на расстоянии приблизительно 215 километров к юго-востоку от Урмии, административного центра провинции и на расстоянии 370 километров к западу-северо-западу (WNW) от Тегерана, столицы страны. Абсолютная высота — 1808 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 2006 года численность населения составляла 43 702 человек.

Достопримечательности 
 Археологический комплекс Тахт-е Солейман.
 Пещера Чах Зендан (Chah Zendan). Пещера вулканического происхождения, использовавшаяся некогда в качестве тюрьмы.
 Пещера Карафту (Karaftoo). Была населена людьми с доисторического периода. В более позднее время использовалась как храм.

Примечания 

Города Западного Азербайджана